, réalisateur de documentaires américain ;
Anton Schnack (1892–1973), écrivain et poète allemand ;
Benno Julio Christian Schnack (1910-1981), botaniste dont l‘abréviation botanique standard est Schnack ;
 (1899–1992), traductrice et romancière suisse ;
 (1888–1977), poète allemand ;
 (né en 1935), un médecin du sport et de médecine préventive allemand ;
 (1896–1997), conservatrice à la bibliothèque de l’Université de Marbourg ;
, chercheur en sciences de l’éducation et professeur de didactique danois ;
 (née en 1994), handballeuse allemande ;
, universitaire américain ;
 (né en 1967), chef d’orchestre et compositeur américain ;
 (née en 1988), joueuse de tennis américaine.